Carlos Muñoz (1992-), pilote automobile colombien ;
 Carlos Muñoz (1993-), surfeur professionnel costaricien ;
 Carlos Muñoz Cobo (1961-), footballeur espagnol ;
 Carlos Muñoz Martínez (1967-1993), footballeur équatorien ;
  (1913-1976), botaniste chilien ;
 Carlos Muñoz Remolina (1962-), footballeur mexicain ;
 Carlos Muñoz Rojas (1989-), footballeur chilien.
 Carlos Muñoz Sánchez (1934-2016), acteur colombien